Näsuddens badplats kan syfta på:

* Näsuddens badplats, Nyköping – badplats i Nyköpings kommun
 Näsuddens badplats, Uppsala – badplats i Uppsala kommun
 Näsuddens badplats, Värnamo – badplats i Värnamo kommun